Вулиагмени может означать:
 Вулиагмени (Аттика) — малый город в Греции.
 Вулиагмени (озеро) — озеро в Греции, в периферии Аттике.
 Вулиагмени (Коринфия) — озеро в Греции, в периферии Пелопоннес.
 Вулиагмени (Элида) — деревня в Греции. Входит в общину Илиду в Элиде.
 Лимни-Вулиагменис — деревня в Греции. Входит в общину Лутракион-Айи-Теодори в Коринфии.
 NC Vouliagmeni — спортивный клуб.